Help Me, phrase en anglais signifiant « Aidez-moi », peut désigner :

Chansons 
Help Me, une chanson de Sonny Boy Williamson II ;
Help Me, une chanson de Joni Mitchell sortie en 1974 ;
Help Me!!, un single du groupe japonais Morning Musume sorti en 2013 ;

Divers 
Sauvez-moi (titre français), un épisode de la série télévisée Dr House ;